Saburi steht für:
 Saburi (Dorf), Dorf in Estland

Saburi ist der Familienname folgender Personen:
 Shin Saburi (1909–1982), japanischer Filmschauspieler und Regisseur